Nicolin ist der Familienname folgender Personen:

 Theodor Nicolin (1925–2014), rumänischer Schriftsteller
 Yves Nicolin (* 1963), französischer Politiker